Caius Lutatius Catulus désigne plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Caius Lutatius Catulus, consul en 242 av. J.-C.
 Caius Lutatius Catulus, consul en 220 av. J.-C.